

Histoire 

 Conférence de Fontainebleau (1600) : débat entre l’évêque d’Évreux Du Perron, calviniste converti et le protestant Duplessis-Mornay.
 Conférence de Fontainebleau (1946) : entre le gouvernement français et le Viêt-minh en 1946 en vue de trouver une solution au conflit et à l'indépendance du Viêt Nam.

Pages d’homonymie connexes 

 Édit de Fontainebleau
 Traité de Fontainebleau